До́нальд Уи́льямс:
  (род. 1956) — американский баскетболист.
 Уильямс, Дональд (род. 1973) — американский баскетболист.
  (1919—1990) — британский дипломированный бухгалтер и политик от консервативной партии.
  (род. 1966) — британский игрок в хоккей на траве, участник летних Олимпийских игр 1992 года.
 Уильямс, Дональд (1942—2016) — полковник ВМС США, астронавт НАСА.